Plaidoyer peut faire référence à :
 en droit, le plaidoyer est l'exposé verbal des prétentions et arguments d'une partie devant un tribunal, lors d'une audience ;
 en politique, le plaidoyer est la défense écrite ou orale d’une opinion, d’une cause, d’une politique ou d'un groupe de personnes. Un discours de défense.